Палом — название населённых пунктов:

Россия 
 Палом — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Палом — деревня в Шумячском районе Смоленской области.